Mur obronny – definicja i przykłady
 Mury miejskie – definicja i przykłady

W Polsce:
 Mury obronne w Bieczu
 Mury miejskie w Chełmnie
 Mury obronne w Gliwicach
 Mury miejskie w Głogowie
 Mury miejskie w Goleniowie
 Mury miejskie w Iławie
 Mury obronne w Kożuchowie
 Mury miejskie w Krakowie
 Mury miejskie w Lubinie
 Mury miejskie w Poznaniu
 Mury obronne w Szprotawie
 Mury obronne w Świdnicy
 Mury miejskie w Toruniu
 Mury obronne w Warszawie